Triest steht für:

 Triest, Hafen- und Großstadt in Norditalien
 Provinz Triest, ehemalige Provinz der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien
 Flughafen Triest, außerhalb der Stadt Triest
 Reichsunmittelbare Stadt Triest und ihr Gebiet (1382–1809 und 1849–1918)
 Freies Territorium Triest, neutraler Staat (1947–1954)

Triest ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Triest (1576–1657), flämischer Geistlicher, Bischof von Brügge und von Gent
 August Ferdinand Triest (1768–1831), deutscher Baubeamter
 Carl Ferdinand Triest (um 1799–1886), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Peter Joseph Triest (1760–1836), belgischer Kanoniker der römisch-katholischen Kirche
 Felix Triest (1838–?), Herausgeber des Topographischen Handbuchs von Oberschlesien
 Heinrich Triest (1811–1885), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Johann Carl Friedrich Triest (1764–1810), deutscher lutherischer Geistlicher und Musikschriftsteller
 Kurt Triest (1907–1985), deutsch-israelischer Fotograf

Siehe auch:
 Triester Straße (in Wien)
 Trieste (Begriffsklärung)
 Driest
 Trist